Skala betyder egentlig trappe, men bruges som et udtryk for:

 Skala (musik) – når betydningen er tonerække eller tonestige
 Skala (radio) – frekvensskala på (især ældre) radiomodtagere
 Målestok – for aflæsning af instrumenter
 Omfang eller Størrelsesforhold
 Skala – Nordisk magasin for Arkitektur og Kunst
 Scala-operaen (Teatro alla Scala) – et af verdens førende operahuse, ligger i Milano, Italien.
 Et andet ord for størrelsesforhold.
 Scala – var en ejendom beliggende på Axeltorv mellem Vesterbrogade og Jernbanegade i København, lige over for Tivolis hovedindgang.